

Persone 
 Pastorini – cognome italiano
 Dan Pastorini (1940) – ex giocatore di football americano ed ex pilota statunitense
 Giovanni Battista Pastorini (1650-1732) – poeta e gesuita italiano
 Manlio Pastorini (1879-1942) – ginnasta italiano
 Pastorino dei Pastorini (1508 circa–1592) – pittore, medaglista e scultore italiano
 Rodrigo Pastorini (1990) – calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante
 Sirio Pastorini (1909-1994) – architetto italiano
 Sergio Pastorini (1940-2017) – architetto italiano

Pagine correlate 
 Pastorino